Damallsvenskan 2016 var Sveriges högsta division i fotboll för damer under säsongen 2016, och spelades under perioden 16 april–5 november 2016.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Placering efter omgång

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Källor

Fotnoter

Fotboll i Sverige 2016
Fotbollssäsongen 2016
2016